Écaillon bezeichnet:

 Écaillon (Nord), französische Gemeinde im Département Nord
 Écaillon (Schelde), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Schelde
 Écaillon (Scarpe), ein Flüsschen in Frankreich, Zufluss zur Scarpe